Stokstraat (Schorisse), een helling in de Ronde van Vlaanderen
Stokstraat (Maastricht), een straat in de Nederlandse stad Maastricht
Stokstraat (Zele), een buurt en straat in de Belgische gemeente Zele